

Musei 
 Museo Baroffio e del Sacro Monte – museo di Varese

Persone 
 Eugenio Baroffio – architetto uruguaiano
 Giuseppe Baroffio – pittore svizzero
 Luigi Baroffio – politico italiano
 Mario Baroffio – attore argentino